Il doppio maschile del Tampere Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jonathan Dasnières de Veigy e David Guez erano i detentori del titolo ma si hanno deciso di non partecipare.

In finale Michael Linzer e Gerald Melzer hanno sconfitto Niels Desein e André Ghem col punteggio di 6–1, 7–63.

Teste di serie

  Harri Heliövaara /  Simon Stadler (primo turno)
  Andis Juška /  Deniss Pavlovs (primo turno)

  Timo Nieminen /  Stéphane Robert (semifinale)
  Gerard Granollers /  Guillermo Olaso (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tampere Open 2012